Best of Titiyo är ett samlingsalbum med Titiyo, släppt 2004.

Låtförteckning 
 Lovin' out of nothing (ny låt)
 Talking to the man in the moon
 Come along
 We vie
 1989
 Feels like heaven (ny låt)
 Never let me go
 This is...
 Comin' home
 Before the day Secret Defended A change is gonna come It should have been you Flowers Make my day Misunderstood Love has left your eye''

Musikalbum 2004